Албания принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) после двадцатилетнего перерыва, во второй за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 мужчин и 2 женщины, принявшие участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе и тяжёлой атлетике.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1
Женщины

Плавание 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Стрельба 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года